Molekulska formula -{C16H22Cl2N2O}- se može odnositi na:

 AH-7921
 Eklanamin